Кратер Бреннер () — крупный древний ударный кратер, находящийся в юго-восточной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь сербского астронома Спиридона Гопцевича, работавшего под псевдонимом Лео Бреннер, и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Штеберль на северо-западе; кратер Рейта на востоке-северо-востоке; кратер Метий на востоке-юго-востоке; кратер Фабрициус на юго-востоке и кратер Велер на западе. На востоке от кратера лежит долина Рейта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 90 км, глубина 1,8 км.

Кратер практически полностью разрушен за время своего существования последующими импактами, наиболее сохранилась западная часть кратера. Юго-восточная часть вала перекрыта крупным сателлитным кратером Бреннер А (см. ниже). Высота остатков вала над окружающей местностью 1460 м, объем кратера составляет приблизительно 9200 км³. Дно чаши кратера неровное, отмечено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Бреннер A относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны